Jiayu Yang (18 de febrero de 1996) es una atleta china especializada en marcha atlética.

En el año 2014 participó en la Copa del Mundo de Marcha Atlética, ocupando la segunda posición en los 10 km.

Referencias

Enlaces externos 
 Perfil IAAF - Jiayu Yang

Véase también 
 Copa del Mundo de Marcha Atlética

Atletas de la República Popular China
Marchadores atléticos